L'édition masculine 1998 du tournoi de tennis du Canada s'est déroulé du 3 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi de la catégorie Masters 1000 de la saison 1998.

Faits marquants 
 Patrick Rafter remporte le tournoi en simple en battant Richard Krajicek en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, la paire Damm/Grabb s'impose en finale face au duo Ferreira/Leach pour emporter leur  et dernier titre ensemble ( pour Damm et  et dernier titre en carrière en double pour Grabb).

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Canada 1998 (tournoi féminin)
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi (Coupe Rogers)
 
 

ATP 1998
Sport au Canada en 1998
Canada
Tennis en août 1998